

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Matn“ beginnt.

Matn 



Matna 
 Matnadse, Ana (* 1983), georgische Schachspielerin und -trainerin

Matnu 
 Matnur, Matnur (* 1981), indonesischer Straßenradrennfahrer